Matthew Hutton (1529-1606), est archevêque d'York de 1595 à 1606.
 Matthew Hutton (1693–1758), est archevêque d'York de 1747 à 1757, puis archevêque de Cantorbéry de 1757 à 1758.